Ankou (kinesiska: 安口, 安口镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 280 kilometer öster om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Ankou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Donghua,  km väster om Ankou. Trakten runt Ankou består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina